Le terme école centrale peut faire référence à :

 une catégorie d'établissements d'enseignement public, créée par la loi du 7 ventôse an III (loi du  sur les Écoles centrales (Révolution française)) en remplacement des collèges et des facultés des arts des universités d'Ancien Régime, et supprimée en 1802 ;

 l'École centrale des quatre nations, ou École centrale supérieure, la dénomination révolutionnaire du Collège des Quatre-Nations à partir de 1795, fusionnée avec l'Institut de France en 1805 ;

 l'École centrale des travaux publics, première dénomination de l'École polytechnique (France) entre 1794 et 1795 ;

 une des écoles d'ingénieurs membre du Groupe Centrale, créée sur le modèle de l'École centrale des arts et manufactures de Paris depuis 1829 :
CentraleSupélec, établissement-composante de l'université Paris-Saclay (ex-École centrale de Paris) ;
École centrale de Lille ;
École centrale de Casablanca ;
École centrale de Lyon, membre de la ComUE Université de Lyon ;
École centrale de Marseille ;
École centrale de Nantes ;
École centrale de Pékin ;

 l'Escuela Central del llamado Real Instituto Industrial, créée en Espagne en 1850 sur le modèle de l'École centrale des arts et manufactures de Paris, puis renommée Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid ;

 l'ancienne École centrale d'architecture de Paris créée en 1865 puis renommée École spéciale d'architecture.

Voir aussi 
 Le groupe des Écoles Centrales et ses villes.
 École centrale des arts et métiers, école d'ingénieurs de Belgique